Резе () — коммуна во Франции, департамент Атлантическая Луара
 Резе () — коммуна во Франции, департамент Шер
 Резе, Фабиан (род. 1997) — немецкий футболист, играющий на позиции нападающего.

См. также 
 Резё () — коммуна во Франции, департамент Ивелин